Флоренський — прізвище.

Відомі носії:
 Флоренський Василь Павлович (1911—1956) — доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук.
 Флоренський Кирило Павлович (1915—1982) — геолог, син П. О. Флорентського.
 Флоренський Павло Олександрович (1882—1937) — російський філософ, священик.
 Флоренський Павло Васильович (1936) — геолог, письменник, філателіст, внук П. О. Флорентського.

Див. також 
 Флоринський (прізвище)

Прізвища